O Cão dos Baskervilles, livro de Arthur Conan Doyle
 The Hound of the Baskervilles (filme de 1921), com Ellie Norwood
 The Hound of the Baskervilles (filme de 1932), com John Stuart 
 The Hound of the Baskervilles (filme de 1939), com Basil Rathbone
 O Cão dos Baskervilles (filme de 1959), com Peter Cushing (original: The Hound of the Baskervilles)
 The Hound of the Baskervilles (filme de 1972), telefilme com Stewart Granger 
 The Hound of the Baskervilles (filme de 1978), comédia com Peter Cook 
 The Hound of the Baskervilles (filme de 1983), telefilme com Ian Richardson
 The Hound of the Baskervilles (filme de 2000), telefilme com Matt Frewer
 The Hound of the Baskervilles (filme de 2002), telefilme com Richard Roxburgh 
 The Hound of the Baskervilles (telessérie), produção britânica de 1982 com Tom Baker

Ou ainda
"The Hounds of Baskerville", episódio da telessérie Sherlock